Угорники — топоним.

 Угорники (Ивано-Франковский район) — село в Ивано-Франковской области.
 Угорники (Коломыйский район) — село в Ивано-Франковской области.